Johan Cruijff Schaal 2010 (mannen)
 Nederlandse supercup 2010 (vrouwenvoetbal)